Gruyère, prononcé  ou , est historiquement le nom d'un comté de la Suisse.

Culture et société

Artisanat 
 Les dentelles de la Gruyère sont une tradition vivante du canton de Fribourg, en Suisse.

Presse 
 La Gruyère est un journal suisse.

Produits agricoles 
 Le gruyère est un fromage suisse sans trous, originaire de la région du même nom et dont l'appellation « Gruyère » est protégée par une appellation d'origine protégée suisse (AOP) reconnue par l'Union européenne. 
 Le gruyère français (ou simplement gruyère, en France) est un fromage français avec trous, dont l'appellation « Gruyère de France » est protégée par une indication géographique protégée (IGP) de l'Union européenne.

Patronyme 

 Théodore-Charles Gruyère, un sculpteur français

Toponyme

France 
 Gruyères, une commune française du département des Ardennes ;
 l'île de la Gruyère, une île fluviale de la Marne, en Île-de-France ;

Suisse 
 le comté de Gruyère, un ancien comté intégré en 1555 dans le canton de Fribourg ;
 Gruyères, une commune suisse du canton de Fribourg. S'y trouve un des châteaux des comtes de Gruyère ;
 le district de la Gruyère, un des sept districts du canton de Fribourg, reprenant en partie le comté de Gruyère.
 le lac de la Gruyère, un lac artificiel situé, en partie, dans le district de la Gruyère.